Никита Сергеев:
 Сергеев, Никита Вячеславович (род. 1999) — российский футболист.
 Сергеев, Никита Николаевич (род. 1992) — российский футболист.